Adolf Künzel – cestista tedesco
 Beate Auguste Künzel – attivista tedesca
 Claudia Künzel-Nystad – ex fondista tedesca
 Jürgen Künzel – pilota motociclistico tedesco